Chachacoma steht für

 einen aus dem Quechua abgeleiteten Trivialnamen für einige Pflanzenarten der Gattung Escallonia, v. a. für Escallonia resinosa
 einen aus dem Aymara abgeleiteten Trivialnamen für einige Pflanzenarten der Gattung Senecio (Greiskräuter), v. a. für das in der indigenen Volksmedizin als Mittel gegen die Höhenkrankheit angewendete Kraut Senecio eriophyton